Ody – zbiór 14 kantyków pochodzących z tekstów biblijnych obecny w niektórych wydaniach Septuaginty lub jej wczesnych tłumaczeniach
 Ody – cykl pięciu ód Kajetana Koźmiana